Rustenburg (Amersfoort), een wijk in Amersfoort
 Rustenburg (Brugge), een deel van de Brugse wijk Sint-Pieters
 Rustenburg (Bunde), monumentale herenhof in de Nederlands-Limburgse plaats Bunde
 Rustenburg, een deel van de Haagse woonwijk Rustenburg en Oostbroek
 Rustenburg (Den Haag), een voormalig landgoed in Den Haag
 Rustenburg (Guyana), dorp in Guyana
 Rustenburg (Haarlem), een hofstede en later een herberg in Haarlem, Noord-Holland
 Waarschijnlijk vernoemd naar de Rustenburgerschans
 Rustenburg (Noord-Holland), dorp in de Nederlandse gemeenten Koggenland en Alkmaar 
 Rustenburg (Noordgouwe)
 Rustenburg (Zaandam), pad en straat in Zaandam 
 Rustenburg (plaats in Zuid-Afrika), een stad in de provincie Noordwest in Zuid-Afrika
 Rustenburg (gemeente in Zuid-Afrika), een gemeente in de provincie Noordwest in Zuid-Afrika
 Hofstede de Rustenburg, een hofstede in Puttershoek
 Rustenburgstraat, een straat in Puttershoek vernoemd naar de hofstede
Vredeburg (Indonesië), een fort in Indonesië, ook wel Rustenburg genoemd